Anomaly (album), een muziekalbum van Ace Frehley
Anomaly (Star Trek), een aflevering van de televisieserie Star Trek: Enterprise

Zie ook 
Anomalie, doorverwijspagina